Лев Горн (род. в 1971 году, Ставрополь, Россия) ― американский актер театра, кино и телевидения российского происхождения. Он наиболее известен своей ролью агента КГБ Аркадия Ивановича Зотова в сериале «Американцы». По состоянию на 2019 год он играет постоянную роль Михаила Таля в сериале «Враг внутри». Иногда ему приписывают имя Лев Горенс.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки

Лев Горн - помимо актерской карьеры, занимается профессионально портретной съемкой актеров в Нью Йорке gornphoto.com

Киноактёры США
Актёры телевидения США
Актёры театра США
Иммигрировавшие в США из России
Иммигрировавшие в США из СССР
Актёры XX века
Актёры XXI века